Metán (departement) - departement in Argentinië
 Metán (plaats) - plaats in bovenstaand departement
 Metán Viejo - plaats in bovenstaand departement